Tunstall (East Riding of Yorkshire)
 Tunstall (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Tunstall (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire
 Tunstall (Norfolk), Halvergate
 Tunstall (Stafford), Staffordshire
 Tunstall (Stoke on Trent), Staffordshire
 Tunstall (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Tunstall (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Tunstall (Sunderland)